Osoby o nazwisku Czykwin:
 Elżbieta Czykwin – polski socjolog, żona Eugeniusza Czykwina
 Eugeniusz Czykwin (ur. 12 września 1949 w Orli) – polski polityk, dziennikarz, działacz społeczności prawosławnej i białoruskiej, poseł na Sejm PRL i RP.
 Jan Czykwin (ur. 18 maja 1940 w Dubiczach Cerkiewnych) – polski poeta piszący po białorusku, historyk literatury, tłumacz.